Алекса́ндр Никола́евич Льво́в (10 ноября 1957, Москва) — советский и российский барабанщик и звукорежиссёр, один из создателей, участник групп «Ария» и «Gorky Park». C начала 1990-х годов живёт в США.

Биография 
Один из основателей группы «Ария». В 1985 году записал партии ударных для первого альбома группы «Ария» «Мания Величия». В 1986 году ушёл из группы.

В 1987 году стал одним из основателей группы Gorky Park. По словам Стаса Намина «Кандидатур на роль барабанщика у меня было несколько. И в первую очередь это был барабанщик того же „Круиза“ Сергей Ефимов — в то время наиболее яркий в Москве. Но в какой-то момент ко мне подошёл звукорежиссёр группы „Цветы“ Александр Львов и попросил попробовать его на барабаны в группу „Парк Горького“. Раньше Львов был хард-рок-барабанщиком, но у меня в группе работал Александр Крюков, который был намного талантливее и профессиональнее Львова. Поэтому Львов сидел за звукорежиссёрским пультом. Я дал ему несколько недель, чтобы тот восстановил технику и показал, на что способен. В результате Львов действительно работал днём и ночью и довольно прилично сыграл на прослушивании. При этом барабанщик „Круиза“, хоть и был намного сильнее по всем параметрам, но по характеру — очень эмоциональный и несдержанный. А Львова по работе в „Цветах“ я знал как спокойного и стабильного».

В 1988 году группа записала в Москве демоальбом «Hit me with the news». В демозапись входили песни «I’m out», «Modern love», «You not lonely girl», «I’m Gonna Make It» и другие. Запись услышали американские продюсеры и предложили оформить с группой контракт на выпуск полноформатного альбома в США на фирме PolyGram. Дебютный одноимённый альбом группы «Gorky Park» имел большой успех. Песня «Bang» входила некоторое время в тройку лидеров хит-парада на американском MTV. Во многих странах диск получил статус «Золотого» и «Платинового».

Из-за недопонимания внутри группы, коллектив покинул певец Николай Носков. Следующим серьезным ударом для «Парка» стала смерть их американского менеджера. Большие концертные туры стали проходить реже, внимание со стороны публики стало угасать. Все основные вокальные партии стал исполнять Александр Миньков (Маршал). В 1992 году группа записала альбом Gorky Park 2 (Moscow Calling). В 1996 году Львов создал компанию MIR Records (Made in Russia Records), основанной группой в Лос-Анджелесе. Там коллектив записал материал для альбомов «Stare» (1996) и «Protivofazza» (1998); оба диска были изданы исключительно в России и странах СНГ.

В 2004 году Александр Львов участвовал в записи и сведении альбома «33 жизни» группы «Мастер».

Дискография

Ария 
 1985 — Мания величия (магнитоальбом)
 1986 — С кем ты? (звукоинженер)

Gorky Park 
 1988 — Hit me with the news (магнитоальбом)
 1989 — Gorky Park
 1993 — Gorky Park 2 (известен также, как «Moscow calling»)
 1996 — Stare
 1998 — Protivofazza

Примечания

Ссылки 
 http://www.kp.ru/daily/23090/5553/